Tumanyan, Tumanjan, o Tumanian possono riferirsi a:
 Barseg Tumanyan, cantante d'opera armeno
 Hovhannes Tumanyan, poeta armeno

 Tumanyan, comune armeno